Біргер Себерг (1885—1929) — шведський поет і прозаїк.
 Маркус Себерг (* 1995) — норвезький хокеїст.
 Стеффен Себерг (* 1993) — норвезький хокеїст, воротар клубу ГЕТ-Ліги «Волеренга». Гравець збірної команди Норвегії.
 Том Себерг (1860—1938) — норвезький стрілець, срібний призер літніх Олімпійських ігор-1900.

Див. також 
 Шеберг
Норвезькі прізвища
Шведські прізвища